Eine Rezeptverwaltung ist eine computergestützte Verwaltung von Rezepten, dabei unterscheidet man die Verwaltung von
Kochrezepten, siehe Kochrezeptverwaltung
ärztlichen Rezepten, siehe Elektronisches Rezept